Bunium rigens är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Spreng.. Bunium rigens ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
rigens